

Patronyme 
L'origine de ce nom provient de la ville de Bamberg en Allemagne

 Édouard Bamberger (1825-1910), homme politique français ;
 Henri Bamberger (1826-1908), banquier ;
Raymond Bamberger (1893-1950), joueur de polo, (attaquant) équipe de France aux JO 1924 ; petit-fils de Henri.
 Eugen Bamberger (1857-1932), chimiste allemand ;
  (1855-1926), banquier et homme politique allemand ;
 Ludwig Bamberger (1823-1899), banquier économiste et homme politique allemand ;
 Ludwig Bamberger (1892-1969), plus connu sous son nom de scène Ludwig Berger, réalisateur et scénariste allemand ;
 Nathan Bamberger (1842-1919), rabbin allemand ;
  (1821-1900), banquier allemand.

Voir aussi 
 Bamberg (homonymie)
 Réarrangement de Bamberger
 Synthèse de triazine de Bamberger
 Orchestre symphonique de Bamberg (Bamberger Symphoniker)
 Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Georges de Bamberg (Bamberger Dom)

 Corne de Bamberg (Bamberger Hoerndl ou Bamberger Hörnchen ou Bamberger Hörnla)
 Bamberger Kurzfilmtage
 Constitution de Bamberg (Bamberger Verfassung)

Patronyme allemand
Homonymie de patronyme
Patronyme juif